Имамов Вахит Шаихович (, род. 18 марта 1954, село Ст. Байсарово, Татарская АССР) — писатель, член Союза писателей, председатель Набережночелнинской писательской организации, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Краткая биография 
Родился 18 марта 1954 года в селе Старое Байсарово Актанышского района Татарской АССР.

 1971 — окончил Старо-Байсаровскую среднюю школу Актанышского района.
 1982 — окончил факультет журналистики Казанского государственного университета.
 1975—1975 — литсотрудник редакции газеты «Путь Октября» Рыбно-Слободского района Татарской АССР.
 1982—1982 — корреспондент газеты « Светлый путь» Тукаевского района Татарской АССР.
 1984—1991 — редактор книги « Афганские тюльпаны» о погибших воинах-интернационалистах.
 1991—2005 — редактор ООО «Газетно-книжное издательство» (ОАО Камаз).
 2005 — редактор журнала «Майдан».
 2008—2015 — директор «филиала ОАО „ТАТМЕДИА“ редакция журнала „Майдан“».
 C 2015 г. — главный редактор газеты «Мәдәни җомга» (Казань)

Творчество 
Вахит Имамов — автор 15 книг. В 1992 году в журнале «Аргамак» выходит его повесть «Кресло», в которой описывается борьба молодого эколога и его команды против партийно-советской властной номенклатуры крупного промышленного города за права жителей на экологическую гласность.

В 1993 году выходит «Запрятанная история татар» («Яшерелгән тарих»), написанная на основе документальных источников о национально-освободительной борьбе татарского народа в XVI—XVIII веках. Роман «Сеит-батыр» («Сәет батыр») и документальная повесть «Татары в Пугачевском восстании» («Татарлар Пугачев явында») посвящены также этой теме. Большое эпическое произведение «Огненная степь» («Утлы дала», 2001) рассказывает об исторических событиях, произошедших в период монгольского нашествия на Волжскую Булгарию, русские княжества и на степные просторы юга Евразии.

В 2002 году в журнале «Майдан» публикуется новый роман В. Имамова «Солёная рана» («Тозлы яра», 2002) и повесть «Могикан» (2001) о строительстве КамАЗа. Эти произведения поднимают морально-этические вопросы об отношениях между репрессивной властью и народом. В том же году выходят в свет его книги «Татарские воины-полководцы» о руководителях национально-освободительного движения и «Японский татарин» о татарских эмигрантах в Японии.

В 2005 году, в год празднования тысячелетия Казани, автор закончил работу над своим новым историческим романом «Казанская крепость», посвящённым основанию татарской столицы. Роман в том же году был переведён на русский язык и издан отдельной книгой.

В 2014 году за исторический роман «Утлы дала» () удостоен Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Решением Верховного Суда Республики Татарстан от 14.05.2020 книга Имамова В.Ш «Запрятанная история татар» признана экстремистской и внесена Министерством юстиции РФ в Федеральный список экстремистских материалов под № 5048.

Семья 
Женат, 2 детей.

Примечания 

Писатели России по алфавиту
Татарские писатели
Выпускники Казанского университета
Члены Союза писателей Республики Татарстан